

Zemljopis 
 Baden (njemačka povijesna pokrajina)
 Veliko Vojvodstvo Baden 1806. – 1918.
 Južni Baden
 Württemberg-Baden
 Baden bei Wien, Austrija
 Baden (austrijski kotar)
 Baden (grad u Švicarskoj)
 Baden (kanton), bivši švicarski kanton za vrijeme Helvetske Republike (1798. – 1803.) 
 Baden, Ontario, Kanada
 Baden, Manitoba, Kanada
 Baden (Morbihan, Francuska)
 Republika Baden

Gradovi u SAD-u
 Baden, Georgia
 Baden, Kalifornija
 Baden, Maryland
 Baden, okrug Scott, Minnesota
 Baden, okrug St. Louis, Minnesota
 Baden, Missouri
 Baden, Sjeverna Dakota
 Baden, Pennsylvania
 Baden, Virginia
 Baden, Zapadna Virginia